Das Nationale Olympische Komitee Tadschikistans wurde nach der Auflösung der Sowjetunion 1992 gegründet und im Jahr darauf vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten vier tadschikische Sportler vier olympische Medaillen erkämpfen (1 × Gold, 1 × Silber und 2 × Bronze).

Medaillengewinner 
 Jussup Abdussalomow – Ringen (0-1-0)
 Peking 2008: Silber Freistil Mittelgewicht (–84 kg), Männer
 Rassul Boqijew – Judo (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Leichtgewicht (–73 kg), Männer
 Mawsuna Tschorijewa – Boxen (0-0-1)
 London 2012: Bronze, Leichtgewicht (–60 kg), Frauen
 Dilschod Nasarow – Leichtathletik (1-0-0)
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Hammerwurf, Männer

!Medaillengewinner
Tadschikistan